Добчурское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Добчур.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1070 человек, в том числе 503 мужчины и 567 женщин.

Населённые пункты 
 посёлок Добчур
 село Хахарей

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области